Het Witte Kruis (Diezerstraat), een bouwwerk in de Diezerstraat te Zwolle
Het Witte Kruis (Melkmarkt), een bouwwerk aan de Melkmarkt te Zwolle
Witte Kruis (kruisvereniging), een kruisvereniging